Kielwein ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Kielwein (1864–1902), deutscher Maler
 Franz Kielwein (1903–1987), österreichischer Politiker (SPÖ)